Ранкл () — английская фамилия . Известные представители:
  (1836—1916) — основатель братства Сигма Чи, полковник армии Союза во время Гражданской войны в США.
  (1879—1958) — американская писательница и драматург.
  (1822—1902) — американский педагог и математик.
 Карл Ранкл — музыкальный руководитель Лондонской королевской оперы.
 Марси Ранкл — одна из главных героев американского телесериала Californication, жена Чарли Ранкла.
 Теадора ван Ранкл (1902—2011) — американская костюмерша.
 Чарли Ранкл — один из главных героев американского телесериала Californication, муж Марси Ранкл.